Суперкубок Німеччини з футболу 1941 — 1-й неофіційний розіграш турніру. Матч відбувся 16 березня 1941 року між чемпіоном Німеччини «Шальке 04» та володарем кубка Німеччини клубом «Дрезднер».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на dsc-museum.de

Німеччина
1941
1941 у німецькому спорті